
La Gracieuse est un nom qui a été porté par plusieurs navires dans l'histoire maritime française. Treize bateaux de guerre ont porté le nom de La Gracieuse, parmi lesquels :

 La Gracieuse, navire de 200 tonneaux de la Compagnie des Indes, parti en 1764 du port de Nantes, capitaine Louis-Antoine de Saint-Martin.
 , une frégate lancée en 1750 qui participe à la guerre d'indépendance américaine ;
 , une frégate de quatrième rang lancée en 1787 et capturée en 1796 par le  ;
 La Gracieuse légère est le nom d'un autre navire de la fin du , de 300 tonneaux, faisant escale à Bordeaux et à La Rochelle ainsi qu'à Nantes, armé par Philippe Robert Vallot, sous-Maire de Nantes, et qui semble être un des premiers employés, ou associé, d’un commerçant notable de Nantes, Portier de Lentimo, écuyer, maire et armateur, parrain de ses enfants
 La canonnière La Gracieuse, lancée en 1916, qui participa à la Première Guerre mondiale, combattant en Mer Noire et dans la Mer du Levant.
 La Gracieuse est le nom de l'un des 31 navires qui ont été coulés pour protéger la flèche de sable dénommée depuis La Gracieuse dans le Golfe de Fos, située dans la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
 La Gracieuse est le nom d'un navire de guerre (un des 13 avisos de la "classe Élan" que possédait la Marine française en 1939).
 Le patrouilleur La Gracieuse de la classe P400, lancé le , affecté en Polynésie française, puis en Guyane française, à Brest, en Martinique , enfin de nouveau en Guyane, et finalement désarmé en 2017.
 La Gracieuse est le nom de l'une des 14 pilotines du port de Marseille.

Article connexe 
 Liste des navires de la marine nationale française

Notes et références 

Nom de bateau de la Marine française